CAPOEIRA ANGOLA
Mestre Pastinha
Mestre João Pequeno
Mestre João Grande
Mestre Jogo de Dentro
Mestre Traira
Mestre Barba Branca
Mestre Lua Rasta
Mestre Angolinho
Mestre Moraes
Mestre Braga

CAPOEIRA REGIONALE
Mestre Sabia
Mestre Bimba
Mestre Breick
Mestre Acordeon
Mestre Nenel
Mestre Quincas
Mestre Bamba
Mestre Vermelho 27
Mestre Cabeludo
Mestre Camisa
Mestre Pirajá
Mestre Barrão
Mestre Paulinho Sabiá
Mestre Paulão Ceara
Mestre Boneco
Mestre Jelon
Mestre Itapoan
Mestre Mão Branca
Mestre Paulão Suiça
Mestre Ezequiel
Mestre Paulão
Mestre Elias
Mestre Sorriso
Mestre Dinho
Mestre Itamar
Mestre Peixinho
Mestre Samar
Mestre Arruda
Mestre Feijão
Mestre Gil Velho
Mestre Nestor Capoeira
Mestre Ramos
Mestre Amendoim
Mestre Suassuna
Mestre Zé Doró
Mestre Renato
Mestre Pitbull
Mestre Andreas Padivino Montequilla Napoles
Mestre Suino

CAPOEIRA ARTE LUTA
Mestre Zulu
Mestre Luiz Renato

Capoeira